Boris Czagin (1899–1987) – radziecki filozof
 Nikołaj Czagin (1823–1909) – rosyjski architekt
 Władimir Czagin (ur. 1970) – rosyjski kierowca rajdowy